Департамент Хенераль-Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Вилья-Мария.

История 
Изначально эти земли входили в состав департамента Терсеро-Абахо. В 1860 году северная часть департамента Терсеро-Абахо была выделена в отдельный департамент Уньон. В 1946 году департамент Терсеро-Абахо был переименован в честь Хосе де Сан-Мартина.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Рио-Сегундо
на востоке — с департаментом Уньон
на юге — с департаментом Хуарес-Сельман
на западе — с департаментом Терсеро-Арриба

Административное деление
Департамент включает 17 муниципалитетов:
Вилья-Мария
Арройо-Альгодон
Арройо-Кабраль
Аусония
Бальес
Бальестерос
Часон
Этрурия
Ла-Лагуна
Ла-Палестина
Ла-Плайоса
Лука
Паско
Сильвио-Пеллико
Тисино
Тио-Пухио
Вилья-Нуэва

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова